Diezel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Diezel (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), Finanzministerin und Landtagspräsidentin von Thüringen
 Carl Emil Diezel (1779–1860), deutscher Forstmann, Jäger, Philosoph, Musiker und Schriftsteller
 Gustav Diezel (1817–1858), deutscher Publizist und Politiker
 Rudolf Diezel (1912–1983), deutscher Historiker und Archivar
 Uta Diezel (* 1964), deutsche Marathonläuferin

Diezel steht für:
 Diezel Amplification, deutscher Hersteller von Musikelektronik

Siehe auch:
 Dietzel